Мото́рна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Моторна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Моторна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Моторна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Моторна вулиця — вулиця в місті Мелітополь.
 Моторна вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Моторна вулиця — вулиця в місті Харків.
 Моторна вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці